Снежного́рск — город в Мурманской области России. До 28 мая 2008 года центр ЗАТО город Снежногорск, ныне входит в территориальный округ Снежногорск городского округа ЗАТО Александровск.

Население —  чел. ().

Город расположен в 26 км от Мурманска, в 58 км по автомобильной трассе.

Территория, административно подчиненная городу, составляет 2310 гектаров, площадь застройки — 62 гектара. В городе 63 жилых дома пяти- или девятиэтажной высотности.

История 
Населённый пункт был основан в 1970 году как посёлок Вью́жный, в советское время в открытой переписке назывался Мурманском-60. Основа экономики города: судоремонтный завод «Нерпа», занимающийся ремонтом и утилизацией атомных подводных лодок. Нынешнее название было присвоено городу 1 января 1994 года.

Население 

Численность населения, проживающего на территории населённого пункта, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года составляет 12683 человека, из них 6198 мужчин (48,9 %) и 6485 женщин (51,1 %).

Известные люди 
 В Снежногорске родился российский писатель А. А. Матюхин.
 В Снежногорске окончила школу певица Елена Ваенга.

Другие факты 
Имя «Снежногорск» с 17.08.1999 носит малый противолодочный корабль проекта 1124М (МПК-59).

Команда Снежногорска становилась финалистом Высшей лиги международного союза КВН в сезонах  и  годов.

Галерея

Примечания

Топографические карты

Ссылки 
 
 
 
 
 

Города Мурманской области
Территориальный округ Снежногорск